Poecilolycia är ett släkte av tvåvingar. Poecilolycia ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Lövflugor
Poecilolycia